Wissing ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Wissing (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Neithart Höfer-Wissing (* 1956), deutscher Diplomat
 Silke Wissing (* 1968), deutsche Radio- und Fernsehmoderatorin, siehe Silke Super
 Volker Wissing (* 1970), deutscher Politiker (FDP)
 Wilhelm Wissing (1916–1996), Präsident des päpstlichen Missionswerkes

Wissing ist der Ortsname von:

 Wissingen (Bissendorf), Ortsteil der Gemeinde Bissendorf, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Wissing (Geiselhöring), Ortsteil der Stadt Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wissing (Seubersdorf in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Seubersdorf in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern